«Якобсруэ» (нем. Jakobsruhe)  —  старейший парк в Советске, расположенный поблизости с историческим центром города и являющийся его достопримечательностью.

История 

Основан на пастбище, переходящем в лес, в 1823 году Садовым союзом Тильзита. 

Название («Покой Якоба») происходит от имени пастбищного сторожа Якоба. В 1891 и 1905 годах в парке происходили большие промышленные выставки.  В 1930 году в границах парка был построен стадион «Гинденбург», в 1935 году в парке построили «Тингплац» (сейчас «Зеленый театр»).

После Второй мировой войны многие редкие виды деревьев погибли, а сам парк постепенно пришел в запустение. В 2014 году парк обрел новую жизнь, были восстановлены старинные аллеи, вдоль них появились фонари и лавочки с урнами, был восстановлен памятник королеве Луизе.

Достопримечательности 

 Памятник королеве Луизе
 Входная арка
 Остатки памятника архитектору Хайденрайху
 Тингплац («Зелёный театр»)
 Памятник М.Глинке
 Дуб Людвига Яна

Ссылки 

  http://sovetsk39.ru/example.php?id=1330&keywords=30

Галерея 

Достопримечательности Советска (Калининградская область)
География Советска (Калининградская область)
Сады и парки Калининградской области
Появились в 1823 году
1823 год в Германии